Sorra bezeichnet:
 den Sorra (Fluss), einen Fluss in der Toskana

Sorra ist der Familienname folgender Personen:
 José Sorra (1929–2021), philippinischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Legazpi
 Elda Sorra (* 1978), deutsch-iranische Schauspielerin